Robert Wasilewski – polski piłkarz ręczny
 Robert Wasilewski – polski muzyk folkowy (Żywiołak, Transkapela)